Яналі́ф (, , скорочено «яңалиф/jaꞑalif», букв. «новий алфавіт»):

 Яналіф — єдина абетка для тюркських мов, що офіційно існувала в СРСР у 1928—1938 роках (місцями до 1940 року)
 Яналіф (село) — село в Бугульмінському районі Республіки Татарстан, назване на честь зазначеного алфавіту.
 Яналіф (вулиця) — назва деяких вулиць у Башкортостані та Татарстані, на честь зазначеної абетки.
 Яналіф (друкарська машинка) — перша модель друкарської машини, що була випущена в СРСР. Випускалася Казанським заводом друкарських машин для республік радянського Сходу, які перейшли на однойменний алфавіт.